Questa pagina raccoglie i dati riguardanti il Trapani Calcio nelle competizioni ufficiali della stagione 1948-1949.

Stagione 
Nella stagione 1948-1949 la Drepanum Trapani disputò il campionato di Serie C, raggiungendo il 6º posto.

Divise 
I colori sociali della Drepanum Trapani sono il granata ed il bianco.

Rosa

Risultati

Campionato

Girone di andata

Girone di ritorno

Statistiche

Statistiche di squadra

Statistiche dei giocatori

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni